Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1980./81. je drugi put zaredom osvojio Radnički iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1980-81